Выборы в Учредительное собрание Грузинской демократической республики прошли между 14 и 16 февраля 1919 года. Голосование прошло по партийным спискам пропорционального представительства с использованием метода Д’Ондта. За места в парламенте боролись 15 политических партий. Результатом стала побела Социал-демократической партии Грузии, победившей с большим преимуществом.

В конце весны 1919 года прошли дополнительные выборы в парламент, на которых социал-демократы потеряли четыре места, которые заняли представители Армянской революционной федерации и Грузинской национальной партии.

После выборов Учредительное собрание, утвердило и ратифицировало Закон о независимости 12 марта.

Результаты

Примечания

Литература 
 

Парламентские выборы в Грузии
Выборы 1919 года
1910-е годы в Грузии
Февраль 1919 года